Алекса́ндр Константинович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Константинович (1959—2019) — российский актёр, сценарист, театральный педагог.
 Кузнецов, Александр Константинович (1903—1948) — начальник 6-го Управления НКГБ—МГБ СССР, генерал-майор.
 Кузнецов, Александр Константинович (род. 1986) — российский биатлонист.